Schrofen steht für:
 Schrofen, steile und felsige Hänge

namentlich:
 Schrofen (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg an der Pielach, Niederösterreich
 Schrofen (Gemeinde Kappl), Ortsteil der Gemeinde Kappl, Tirol
 Schrofen (Lautrach), Ortsteil der Gemeinde Lautrach, Landkreis Unterallgäu, Bayern